Enbärstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Enbärstjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (9,78 ha)
Enbärstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn